Route nationale 3a (België)
Route nationale 3a (Frankrijk)
Route nationale 3a (Madagaskar)